Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit de Nevers Magny-Cours el 6 de juliol del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 13. 864

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 17. 070 (a la volta 37)

Referències 
 

França
1992